

Хрусьцехув — село в гміні Жулкевка Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Хрусьцехув — село в гміні Стара Блотниця Білобжезького повіту Мазовецького воєводства